Gal:
 Гяру — японская молодёжная субкультура
 Группа Галуа — подгруппа автоморфизмов в алгебре

GAL:
 Generic array logic — простейшая ПЛИС с перезаписываемой памятью.

См. также 
 Гал
 Галь